Hesíquio II ou Húsico II de Manziquerta (; ) foi o católico da Igreja Apostólica Armênia de 373 a 377.

Vida 

Hesíquio pertence à segunda família eclesiástica armênia (a primeira sendo de Gregório, o Iluminador), um descendente de Albiano de Manziquerta. Às vezes é confundido com Isaque Chunaque (católico não consagrado quando  foi removido), embora seja improvável em vista de suas origens. Depois de envenenar Narses em 373, o rei Papas fez de Hesíquio o novo católico. Ao fazer isso, não busca a aprovação tradicional do arcebispo de Cesareia da Capadócia (ou ignora o protesto), e em retaliação ao assassinato de Narses, o arcebispo Basílio se recusa a aceitar Hesíquio e impede que o novo católico ordene novos bispos. Hesíquio morreu em 377, e seu parente Zaveno de Manziquerta sucedeu-lhe.

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Católicos de todos os armênios
Família albiânida